Carpaccio steht für:
 Carpaccio, Vorspeise der italienischen Küche

Carpaccio ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Carpaccio (1743–1817), italienischer Historiker
 Benedetto Carpaccio (um 1500–nach 1560), italienischer Maler
 Vittore Carpaccio (um 1465–1525/26), italienischer Maler